Die FamilienForschung Baden-Württemberg (FaFo) ist eine sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mit Arbeitsschwerpunkt Familienwissenschaft. Haupttätigkeitsfeld der FamilienForschung ist neben der empirischen Analyse der Lebenssituation von Familien die anwendungsorientierte Politik- und Organisationsberatung zur nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung.

Die FamilienForschung bietet zum einen Daten und Analysen – z. B. in Form der fortlaufenden Sozialberichterstattung, von Auftragsstudien oder Indikatorenberichten. Zum anderen begleitet und unterstützt sie Kommunen und Arbeitgeber mit praxisorientierten Beratungs-, Beteiligungs-, Bildungs- und Informationsangeboten bei der nachhaltigen Kommunal- und Organisationsentwicklung.

Geschichte 
Die Forschungseinrichtung wurde 1982 vom Sozialwissenschaftler und ehemaligen Präsidenten des Statistischen Landesamtes  Max Wingen gegründet.

Themenspektrum 
Die FamilienForschung Baden-Württemberg arbeitet zu folgenden Themenbereichen:

 Familie und demografischer Wandel
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 Generationen
 Bildung und Betreuung
 Eltern- und Familienbildung
 Armut und soziale Teilhabe
 Migration und Integration
 Gesundheit
 Nachhaltige Kommunalentwicklung
 Familienbewusste demografieorientierte Personalentwicklung

Arbeitsbereiche 
Die Struktur der FamilienForschung sieht zwei Arbeitsbereiche vor: Zum einen den Bereich „Sozialwissenschaftliche Analysen“ und zum anderen den Bereich „Demografiekonzepte, Vernetzung und Beteiligung“.

Sozialwissenschaftliche Analysen – Informationen für Politik, Öffentlichkeit, Wissenschaft und Praxis 
Die FamilienForschung stellt regelmäßig datengestützte Informationen zu einem breiten Themenspektrum zur Verfügung. Diese Ergebnisse dienen einer fortlaufenden Sozialberichterstattung für das Land Baden-Württemberg. Ausgehend von den empirisch fundierten Einsichten in die gesellschaftlichen Entwicklungen werden so Herausforderungen konkretisiert und Handlungsoptionen aufgezeigt.

Schwerpunkte in diesem Bereich sind:

Demografiekonzepte, Vernetzung und Beteiligung – Beratung und Begleitung zur Gesellschaftsentwicklung 
Als Kompetenzzentrum für Fragen des demografischen und sozialen Wandels steht die FamilienForschung Politik und Öffentlichkeit, Kommunen und öffentlichen Arbeitgebern mit Analyse- und Beratungsleistungen zur Seite. Durch die Zugehörigkeit zum Statistischen Landesamt hat sie einen direkten Zugang zu Daten der amtlichen Statistik.

Das Ziel der FamilienForschung ist es, die Auswirkungen des demografischen und sozialen Wandels mit den Menschen vor Ort gemeinsam zu bearbeiten und zu gestalten. Sie beteiligt und vernetzt Akteure, erstellt örtliche Analysen und Handlungskonzepte und begleitet die Umsetzung von Zielen und Maßnahmen. In diesem Bereich hat sie langjährige Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit über 150 Kommunen und öffentlichen Arbeitgebern.

Schwerpunkte in diesem Bereich sind:

Kooperationspartner 
 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg
 Baden-Württemberg Stiftung
 Landesfamilienrat Baden-Württemberg
 Städtetag Baden-Württemberg
 Gemeindetag Baden-Württemberg
 Landkreistag Baden-Württemberg
 Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
 Lokale Bündnisse für Familie
 Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg
 Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Ulm

Publikationen 
Die FamilienForschung Baden-Württemberg veröffentlicht
 regelmäßig den „GesellschaftsReport BW“. Der Report bietet kurze und prägnante wissenschaftliche Analysen zu einem breiten Spektrum gesellschaftlich relevanter Themen.
 regelmäßig im „Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg“
 und stellt regelmäßig aktuelle Daten zu sozialpolitisch relevanten Themenfeldern im Online-Informationsangebot „Gesellschaftsmonitoring Baden-Württemberg“ bereit.

Siehe auch 
 Statistik
 Statistisches Amt der Europäischen Union (EuroStat)
 Statistisches Bundesamt (Destatis)
 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Weblinks 
Offizielle Internetseiten
 FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg

Weitere Links
 „GesellschaftsReport BW“
 „Online Informationsangebot: Gesellschaftsmonitoring Baden-Württemberg“
 „Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“

Quellen 
 Wir über uns: Die FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg
 Übersicht FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg

Soziologische Forschungsinstitution
Behörde (Stuttgart)
Forschungsinstitut in Stuttgart
Gegründet 1982